Чемпионат Кипра по футболу сезона 1964/65 годов — 27-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 11 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1964/1965
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1964 году
Спорт на Кипре в 1965 году